Филармонический оркестр Южной Вестфалии () — немецкий симфонический оркестр, базирующийся в городе Хильхенбах. Основан в 1957 г. под названием Зигерланд-оркестр (). В 1960-70-е гг. уровень коллектива был доведён до профессионального (в значительной мере благодаря многолетнему руководству Рольфа Агопа). В 1992 г. оркестру был присвоен статус земельного, то есть действующего в масштабах земли Северный Рейн — Вестфалия. В 1997 г. сообразно этому было изменено название коллектива (первоначально , с 2002 г. в нынешнем виде).

Обслуживая, в основном, потребности музыкальной жизни Южной Вестфалии, оркестр развивает и гастрольную программу: так, в 1970 г. под руководством Рольфа Агопа и под патронатом Гёте-Института состоялось гастрольное турне по 10 странам Африки, а в 2007 г. коллектив отметил своё 50-летие гастролями в Китае.

Главные дирижёры 

 Петер Рихтер (1957—1959)
 Томас Унгар (1959—1962)
 Рольф Агоп (1962—1976)
 Хорхе Роттер (1976—1986)
 Нил Вейрон (1987—1991)
 Дэвид Стерн (1995—1997)
 Георг Фрич (1997—2003)
 Рассел Харрис (2003—2011)
 Чарльз Оливьери-Монро (с 2011 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1957 году
Южной Вестфалии
Культура Северного Рейна-Вестфалии